Amelie Hains Scheltema (1928–2015), une malacologiste américaine
 Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924), un poète socialiste néerlandais
 Jan Hendrik Scheltema (1861-1941), peintre
 Taco Scheltema (1766-1837), un portraitiste néerlandais